Steinlesbach und Steinlesgraben sind Gewässernamen:

 Steinlesbach, linker Zufluss des Kochers nach Kleinaltdorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

  Steinlesgraben (Laimbach), linker Zufluss des Laimbachs (zum Ehebach) nach Frankenfeld, Markt Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
  Steinlesgraben (Main), linker Zufluss des Mains vor Steinbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
  Steinbach
  Steingraben